Дивинська сільська рада — назва окремих сільських рад Білорусі та України.

 Дивинська сільська рада — сільська рада, Білорусь, Берестейська область, Кобринський район
 Дивинська сільська рада — колишня сільська рада, Україна, Житомирська область, Брусилівський район